
En krog har flere betydninger:

Løfte- fastgørings- eller griberedskab:
 Løftekrog – Til at løfte emner med, enten monteret på emnet eller på løfteredskabet. 
 Stormkrog – Til at fæstne åbne vinduer så de ikke blæser op eller i og ødelægges i kraftig vind.
 Fiskekrog – Fangstredskab til at fange fisk med.
 Krog (smykke) – Kroge bruges i mange smykker, især i øreringe.
 Haspe – Vinduer og døre lukkes ofte med hasper der sidder på modsvarende kroge.
 Anhængertræk på personbiler kaldes ofte jydekrog, trækkrog eller anhængerkrog
 S-krog – S-formet bukket rundjern, oftest sat fast til en kæde, bruges ofte til at lukke låger m.v.

Sted:
 Kro – Bruges i Sønderjylland nord for Ejderen
 Hjørne – For eftempel en brændekrog ved siden af brændeovnen eller skammekrogen når man skal straffes for en ugerning.
 Afkrog – Om steder der ligger afsides, modsat de centrale steder.

 Stednavne
 Krog (Viborg Kommune) – bebyggelse i Lee Sogn i Viborg Kommune
 Krog (Sønderborg Kommune) – bebyggelse i Ulkebøl Sogn i Sønderborg Kommune
 Krog (Billund Kommune) – bebyggelse og ejerlav i Grene Sogn i Billund Kommune
 Krog (Thisted Kommune) – bebyggelse i Ræhr Sogn og Vigsø Sogn i Thisted Kommune

Personer:
 Krog (efternavn) er et almindeligt forekommende mellem- eller efternavn:
 Andreas Krog – tidligere chefredaktør på IT-avisen ComON, nu kommunikationsrådgiver i TDC
 Arne Krog (1894-1980) – dansk embedsmand
 Arnold Krog (1856-1931) – dansk arkitekt, maler og professor (Arnold Emil Krog)
 Bent Krog (født 1935) – dansk fodboldlandsholdsspiller
 Inge Krog – dansk forfatter
 Mie Krog - Erhvervsleder
 Kirsten Mejlhede Krog – dansk forfatter
 Niklas Krog (født 1965) – svensk forfatter
 Sofie Krog – dansk skuespiller, dukkefører og teaterdirektør
 Thomas Krog (født 1971) – dansk politiker fra SF
 Mogens Krog-Meyer (1910-1986) – dansk højesteretssagfører
 Monica Krog-Meyer (født 1950) – dansk radiovært
 Niels Krog Bredal (1732-1778) – norsk forfatter og litteraturprismodtager
 Krogh er en tysk-dansk adelsslægt og desuden efternavn for flere borgerlige slægter

Andet:
 Trække krog – en leg hvor deltagerne holder fast i hinandens langefinger med et kroglignende greb og trækker til den ene ikke kan holde fingeren bøjet længere.